Palmanova kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Palmanova, kommun, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine,

Spanien 

 Palmanova (ort), Balearerna, Illes Balears,